Aufham ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Aufham (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Aufham (Anger), Ortsteil der Gemeinde Anger, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Aufham (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Aufham (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Aufham (Eggstätt), Ortsteil der Gemeinde Eggstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Aufham (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Aufham (Salching), Ortsteil der Gemeinde Salching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Aufham (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Aufham (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern
 Oberaufham und Unteraufham, Ortsteile der Gemeinde Feldkirchen-Westerham im Landkreis Rosenheim 

in Österreich:
 Aufham (Gemeinde Attersee), Katastralgemeinde der Gemeinde Attersee am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Aufheim